Cratere Sullivan – cratere su Mercurio
Cratere Sullivan – cratere su Venere